Au Luxembourg,  :
 Septfontaines (), un lieu-dit de la ville de Luxembourg ;
 Septfontaines (), une localité de la commune de Habscht située dans le canton de Capellen.

Voir aussi